Trynkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Trynkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora